Матиас Гарсиа:

 Гарсиа, Матиас (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Гарсиа, Матиас (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Гарсиа, Матиас (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Гарсиа, Матиас (род. 1996) — аргентинский и мальтийский футболист.